Churchville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Churchville (New York)
Churchville (Pennsylvania)